Соревнования по боксу в весовой категории до 54 килограмм на чемпионате мира 2021 года пройдут с 29 октября по 5 ноября. Приняли участие 30 спортсменов из 30 стран мира.

Призёры

Расписание

Соревнования

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
  Расписание турнира на официальном сайте Международной ассоциации бокса
 Турнирная таблица

2021
Международные спортивные соревнования в Белграде
2021 год в боксе
Октябрь 2021 года
Ноябрь 2021 года
Спорт в Сербии в 2021 году
Чемпионаты мира в 2021 году
Чемпионаты мира в Сербии